Marcos Madrid Mantilla (* 6. September 1986 in Heroica Puebla de Zaragoza) ist ein mexikanischer Tischtennisspieler. Er nahm 2016 an den Olympischen Spielen teil. Bis 2019 vertrat er Mexiko bei neun Weltmeisterschaften.

Karriere 
2000 hielt er sich 10 Monate lang in China auf, um sich dort leistungsmäßig zu steigern. 2002 wurde er mexikanischer Meister. 2008 übersiedelte er nach Frankreich, wo er schließlich in der ersten Liga antrat. Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro trat er im Einzel an. Er gewann gegen Yoshua Shing (Vanuatu), schied danach aber gegen Wang Yang (Slowakei) aus.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Marcos Madrid auf der Website des Tischtennis-Weltverbandes (ittf.com) (abgerufen am 31. Juli 2020)
 Sports reference (abgerufen am 31. Juli 2020)

Literatur 

 sue: Madrid ist die Ausnahme – Mexiko hat kaum Tischtennisspieler, aber immerhin einen Weltklasseakteur, Zeitschrift tischtennis, 2020/3 Seite  51

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Mexiko)
Olympiateilnehmer (Mexiko)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2016
Teilnehmer an den Panamerikanischen Spielen (Mexiko)
Mexikaner
Geboren 1986
Mann